Włókniarz – zawód wykonywany przez osobę pracującą w przemyśle włókienniczym.

kluby sportowe:
 Włókniarz Łódź
 Włókniarz Pabianice
 Włókniarz Konstantynów Łódzki
 Włókniarz Aleksandrów Łódzki
 Włókniarz Zgierz
 Włókniarz Tomaszów
 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
 Włókniarz Częstochowa
 Włókniarz Kietrz